Густав Густавович Эрнрот (; , Ловийса — , Гельсингфорс) — русский военный и финляндский государственный деятель.

Биография 
Сын генерал-майора Густава Адольфа Эрнрота (1779—1848) и Иоганны Христины фон Платен (1796—1873), брат генерал-лейтенанта К. Г. Эрнрота.

Сдал экзамен на аттестат зрелости 9 июня 1837 года в Гельсингфорсе. Через полгода, 29 января 1838 года стал унтер-офицером в 1-й роте лейб-гвардии стрелкового финского батальона4 в том же году, 12 ноября был назначен младшим унтер-офицером в 4-ю роту батальона. 17 января 1839 года был назначен портупей-прапорщиком в 3-ю роту, 11 февраля 1839 переведён во 2-ю роту, 1 декабря 1839 года произведён в офицерский чин и переведён в 4-ю роту. 30 апреля 1841 года произведён в подпоручики и переведён в 3-ю роту, 30 мая 1842 года произведён в поручики и переведён во 2-ю роту, 29 марта 1846 года переведён в 3-ю роту, командиром которой он был назначен 22 апреля 1849 года. Штабс-капитан (15.06.1849), капитан (6.12.1851).

Участвовал в кампаниях 1854—1855 годов в ходе Крымской войны; 25 июня 1854 года был произведён в подполковники, и 3 июля переведён в штаб 1-го стрелкового батальона в Або. С 3 декабря 1854 года был командиром 6-го стрелкового батальона в Тавастегусе. Полковник (19.04.1859). 

С 23 апреля 1861 года — командир лейб-гвардии стрелкового финского батальона, 6 сентября 1863 стал флигель-адъютантом императора. Был произведён в генерал-майоры 30 августа 1864 года со старшинством с 27 марта 1866, с зачислением в Свиту.

С 21 ноября 1866 года назначен помощником инспектора стрелковых батальонов, 15 марта 1871 определён состоять для поручений при штабе инспектора стрелковых батальонов. Вышел в отставку с этой должности 8 октября 1876 года, оставшись в свите императора; 1 января 1878 года был произведён в генерал-лейтенанты и выбыл из состава Свиты. 

С 1 сентября 1885 года отставлен от службы с зачислением в пехотный резерв лейб-гвардии. По 1905 год числился в Лейб-гвардии 3-м стрелковом Финском батальоне.

С 1863 по 1906 годы был депутатом Финляндского сейма. Также был председателем Ассоциации коневодства Нюланда (1875—1911) и членом сельскохозяйственных обществ Нюланда и Тавастии. Был известен как военный писатель; опубликовал работу Projet d’une amélioration à introduire dans le système d’armement de l’infanterie (Lüttich 1847) об улучшении вооружения пехоты, а разведению лошадей посвящено его сочинение Kort handledning i hästens uppfödande och vård (1876).

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й ст. (1.01.1846)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. (2.08.1848)
 Орден Святой Анны 2-й ст. (6.12.1852)
 Знак отличия за XX лет службы (1859)
 Императорская корона к ордену Святой Анны 2-й ст. (30.08.1861)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (30.08.1863)
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (30.08.1866)
 Орден Святой Анны 1-й ст. (20.04.1869)
 Императорская корона к ордену Святой Анны 1-й ст. (28.03.1871)
 Орден Святого Владимира 2-й ст. (30.08.1874)

Семья 
Даты по новому стилю

Жена (12.09.1853, Перная): графиня Вильгельмина Оттилиана Де Геер аф Тервик (12.09.1834—26.06.1916), дочь графа Роберта Фредрика
Де Геер аф Тервик (1797—1847) и Ловисы Фредрики Фок (1807—1886)

Дети:

 Роберт Густав (17.07.1854—29.11.1877)
 Карл Вильгельм (1.02.1856—30.03.1932)
 Фанни Ловиса (21.04.1857—12.10.1906)
 Хелена София (26.11.1858—7.08.1927)
 Анна Вильхельмина (5.09.1860—2.09.1861)
 Анна Элеонора (11.07.1862—9.12.1935)
 Алина Розина (2.01.1865—17.04.1946)
 Александр Казимир (10.03.1869—28.06.1950)
 Мари Дагмар (8.11.1876—27.01.1885)

Примечания

Литература 
 
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 1-е мая. СПб.: Военная типография, 1885. — С. 229
 Список генералам, штаб-офицерам и классным чиновникам первых шести классов, состоящим в запасе армии. Составлен по 1 мая 1886 г. СПб.: Военная типография (в здании Главного штаба), 1886. — С. 19

Ссылки 
 
 

Участники Крымской войны
Флигель-адъютанты (Российская империя)
Генерал-майоры Свиты
Генерал-лейтенанты (Российская империя)